Berardi puede referirse a:

 Angelo Berardi (c. 1636-1694), teórico de la música y compositor italiano del Barroco.
 Carlos Berardi (1859-1906), político mexicano.
 Domenico Berardi (1994), futbolista italiano.
 Fabio Berardi (1959), político sanmarinense.
 Franco Berardi (1948), filósofo italiano.
 Gaetano Berardi (1988), futbolista suizo.
 Juanoto Berardi (1457-1495), comerciante florentino.
 Víctor Hugo Berardi (1950-2015), entrenador de baloncesto uruguayo.